Ntb of NTB kan betrekking hebben op:

Nederlandse Toonkunstenaarsbond, belangenvereniging van Nederlandse toonkunstenaars;
Nederlandse Triathlon Bond, vertegenwoordiger van Nederlandse triatlonverenigingen;
Nerd to the bone of Noob to the bone, jongerentaal;
Nederlandse Touwtrekbond;
Norsk Telegram Byrå, het Noorse Persbureau
Het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht